Plaats in Indonesië
 Pajagan (Sajira), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Pajagan (Cisitu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java